Dorndorf ist der Name folgender Ortsteile:

 Dorndorf (Dornburg), Ortsteil der Gemeinde Dornburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Dorndorf (Dornburg-Camburg), Ortsteil der Stadt Dornburg-Camburg, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Dorndorf (Illerrieden), Ortsteil der Gemeinde Illerrieden, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Dorndorf (Krayenberggemeinde), Ortsteil der Gemeinde Krayenberggemeinde, Wartburgkreis, Thüringen
 Dorndorf (Laucha), Ortsteil der Stadt Laucha an der Unstrut, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Dorndorf (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Dorndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Dorndorf (* 1934), deutscher Jurist
 Friedrich von Dorndorf (1827–1901), preußischer Generalleutnant
 Maria Dorndorf (1920–2009), deutsche Psychologin
 Philipp Wilhelm Friedrich von Dorndorf (1827–1901), hannoverscher Rittmeister, königlich preußischer Generalleutnant

Dorndorf steht außerdem für:
 Dorndorf Schuhfabrik GmbH, ehemaliger deutscher Schuhhersteller

Siehe auch:
 Dorendorf
 Dohrendorf